Thomas de Lancastre peut se référer à deux personnes :

Thomas de Lancastre (v. 1278-1322),  comte de Lancastre et de Leicester.
Thomas de Lancastre (1387-1421), comte d'Albemarle puis  duc de Clarence.